Oostbeer (Vlissingen), Napoleontisch vestingwerk
Oostbeer (Terneuzen)